Córrego São José é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos. É um dos formadores do Rio Jacaré-Guaçu.

São Rafael, Córrego
São José